Golla ist der Familienname folgender Personen:
 Eberhard Golla (1927–2004), deutscher Brigadegeneral
 Johannes Golla (* 1997), deutscher Handballspieler
 Karl-Heinz Golla (* 1939), deutscher Oberst und Militärautor
 Paulina Golla (* 2000), deutsche Handballspielerin
 Stefanie Golla (* 1985), deutsche Volleyballspielerin
 Victor Golla (* 1939), US-amerikanischer Linguist
 Wojciech Golla (* 1992), polnischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Gola